IPH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ipoh-Sultano Azlan Shah, Ipoh, Malaysia